У́лица Водопья́нова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Водопьянова — улица в Красноярске.
 Улица Водопьянова — улица в Липецке.
 Улица Водопьянова — улица в Москве.
 Улица Водопьянова — улица в Пензе.
 Улица Водопьянова — улица в Рыбинске.
 Улица Водопьянова—улица в Чкаловске  Нижегородской области.
 Улица Водопьянова — улица в Вольске Саратовской области.
Улица Водопьянова — улица в Сыктывкаре Республика Коми.
 Переулок Водопьянова - переулок в Азове Ростовской области

Украина 
 Улица Водопьянова — улица в Днепре.
 Улица Водопьянова — улица в Кривом Роге.